Tělovýchovná jednota Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou je moravský fotbalový klub z města Jaroměřice nad Rokytnou, hrající od sezóny 2008/09 Přebor Kraje Vysočina (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1920 pod názvem SK Jaroměřice nad Rokytnou. V roce klub sestoupil do 1.A třídy kraje Vysočina skupiny B a dále v roce sestoupil do I.B třídy skupiny B kraje Vysočina, kde nyní působí.  

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Jaroměřice nad Rokytnou.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – SK Jaroměřice nad Rokytnou (Sportovní klub Jaroměřice nad Rokytnou)
 1948 – 1999 TJ Sokol Jaroměřice nad Rokytnou (Tělovýchovná jednota Sokol Jaroměřice nad Rokytnou)
 1999 –  2015 TJ Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou (Tělovýchovná jednota Destrukce Jaroměřice nad Rokytnou)
2015 - dosud Fk Jaroměřice nad Rokytnou z.s.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31
 Týdeník Gól 29–30/1998 (16.07.1998), strana 29–30
 Týdeník Gól 27–28/1999 (01.07.1999), strany 27–28

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1920
TJ Destrukce
Sportovní kluby v okrese Třebíč